Mofu – gruppo etnico africano
 Mofu – circoscrizione del distretto di Kilombero (Tanzania)
 Mofu – ward del distretto di Chilubi (Zambia)